Die Adelaide Sevens 2007 (offiziell als Adelaide International Rugby Sevens 2007 bezeichnet) waren die vierte Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Australian Sevens. Das Turnier fand am 7. und 8. April statt. Im Finale gewann Fidschi 21:7 gegen Samoa und gewann das Turnier damit zum zweiten Mal.

Teilnehmer 

16 Mannschaften nahmen an den Adelaide Sevens 2007 teil:

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Shield

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 Adelaide Sevens 2007 auf rugby7.com
 Adelaide Sevens 2007 auf worldrugby.org

Rugby 2007
Sportveranstaltung in Adelaide
City of Adelaide